Název Trnová má více sídel:

 1) Trnová (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 2) Trnová (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Trnová (zámek) – zámek v okrese Praha-západ
 3) Trnová (Dobříš) – část města Dobříš, okres Příbram
 4) Trnová (Katusice) – vesnice v obci Katusice, okres Mladá Boleslav
 5) Trnová (Pardubice) – část města Pardubice, okres Pardubice
 6) Trnová (Tisová) – vesnice v obci Tisová, okres Tachov
 Trnová (Polepy) – místní název ve vsi Libínky, části obce Polepy, okres Litoměřice
 Trnová (Ivančice) – ulice v místní části Němčice města Ivančice, okres Brno-venkov

Externí odkazy